YBJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baie Johan Beetz (Canada)